Petrus kan syfta på bland andra:

 Petrus (första århundradet), apostel
 Petrus (1100-talet), ärkebiskop
 Petrus (1400-talet), kyrkomålare
 Petrus (–304), en kristen martyr, se Marcellinus och Petrus 

 Petrus Damiani (1007–1072), en italiensk kardinalbiskop, klosterreformator och diplomat
 Petrus av Verona (1206–1252), en italiensk dominikanmunk och romersk-katolskt helgon
 Petrus Claver  (1580–1654), en spansk jesuitpräst och missionär

Se även 
 Pedro de Alcántara (1499—1562), en spansk franciskan och präst
 Petar I Petrović-Njegoš (Sankt Peter av Cetinje) (1747–1830), härskare av Montenegro och montenegrinskt helgon